A PrvaLiga 1994–1995-ös szezonja volt a bajnokság negyedik szezonja. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a bajnok az SCT Olimpija lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok